Haxhi Ballgjini – ex calciatore albanese
 Shyqyri Ballgjini – ex calciatore albanese